Vang Li-ping (1973) kínai labdarúgónő, olimpikon
 Vang Li-ping (1976) olimpiai bajnok kínai gyaloglóatléta-nő